Аскера́нский райо́н () — административная единица в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Административный центр — Аскеран. Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики, Аскеранский район НКР занимает территорию Ходжалинского и часть Агдамского районов Азербайджана.

География 

На юге граничит с Шушинским и Гадрутским районами НКР, на юго-востоке — с Мартунинским, на севере — с Мартакертским, на западе — с Кашатагским, на востоке — с Агдамским районом Азербайджана. На юго-западе района находится столица непризнанной НКР — Степанакерт.

История 

Район был образован в 1990-е годы путём присоединения к территории бывшего Аскеранского района Нагорно-Карабахской автономной области части территории Агдамского района Азербайджана, перешедшей под контроль НКР в ходе Карабахской войны.

По результатам Второй Карабахской войны Азербайджан контролирует несколько населённых пунктов в южной части района, а именно сёла Мошхмаат, Карабулак, Мадаткенд, Чанахчи, Демирчиляр и Сигнах. Кроме того, на основании трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года, Азербайджан вернул под свой контроль всю территорию Агдамского района согласно доконфликтному административному делению.

Экономика 
С целью развития туризма в республике на территории района в конце 2015 года планировалось начало строительства экодеревени. Программа была финансирована российско-армянским бизнесменом Рубеном Варданяном. Проект оценивался в 50 млн долларов США.

Население 
Численность населения Аскеранского района (тыс. чел.):

Национальный состав населения Аскеранского района по переписи 2005 года:

Памятники истории и архитектуры 

Аскеранский район, как и весь Нагорный Карабах, богат памятниками истории и архитектуры.
 Крепость Майраберд в Аскеране
 На северо-востоке района находятся руины Арцахского Тигранакерта.
 На юге района находится село Аветараноц — резиденция князей Варанды. Здесь сохранились крепостные укрепления, церковь Сурб Аствацацин, пустынь Кусаноц.
 Близ села Кармиргюх (Красное Село) сохранились следы поселения, крепости, старое кладбище и хачкары.
 В монастыре Шошкаванк (также называемом Хачмач) имеются церкви, кладбище.
 В Сарушене — церкви Пирумашен и Аменапркич.
 Монастырь Бовурханаванк XVII века.
 В селе Арав — часовня Сегиту, хачкар XIII века.

 В селе Карасни — церкви Сурб Рипсиме, Сурб Аствацацин, Срабек
 В окрестностях Степанакерта и в самом городе — остатки раннеармянских поселений, мост Мази Камурдж, памятник «Мы — наши горы» («Татик-папик»). Памятник бессмертия, установленный в парке Степанакерта в память погибшим в Великой Отечественной войне воинам.
 В селе Хнацах — пещера Цак Кар, церковь Аствацацин, городище Кахикатах
 В селе Айгестан — церковь Сурб Аствацацин, хачкары XII—XIII веков.
 Тараав — развалины церкви XIII века.
 В селе Птрецик — селения, крепости, хачкары.
 В монастырском комплексе Охты Ехци имеется церковь и более 200 хачкаров IX—XIII веков.
 Монастырь Оцканванк.
 Монастырь Аменапркич (называемый также Пркчаванк) среди прочих строений включает остатки княжеской резиденции.
 В селе Ханцк — церковь Сурб Аствацацин (1230 год) 

 Монастырь Сурб Геворг
 Караглух — одна из древних карабахских крепостей, упоминалась с 821 года.
 В окрестностях Хндзристана имеется старая маслодавильня (1772 год), памятник Они Хач.

Спорт 
 ФК Берд

См. также 
 Административно-территориальное деление Нагорно-Карабахской Республики

Примечания 

Аскеранский район НКР